La Colonie est le titre de plusieurs œuvres :
 La Colonie, pièce de théâtre de Marivaux (1750).
 La Colonie, double épisode de la  de la série télévisée X-Files (1995).
 La Colonie, film de science-fiction de Tim Fehlbaum (2021)

Voir aussi 
 La Colonie pénitentiaire, nouvelle de Franz Kafka (1919).
 La Colonie silencieuse, nouvelle de science-fiction de Robert Silverberg (1954).
 La Colonie, communauté sociétaire fondée à Condé-sur-Vesgre en 1832.